

Codici 
 OPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oenpelli (Australia)

Geografia 
Provincia dell'Aquila
 Opi – comune italiano
 Opi – frazione di Fagnano Alto

Mitologia 
 Opi – Divinità della religione romana.